Панотла има више значења:

 Општина Панотла (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Панотла (Панотла, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику